Antonio Langella (Nápoles, 30 de março de 1977) é um futebolista italiano.

Atualmente, joga no Bari. Antes, jogou no Sorso (clube amador), Castelsardo, Sassari Torres, Cagliari, Atalanta, Udinese e Chievo (contratado por empréstimo).

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Naturais de Nápoles